Хуа́н Синьту́н (; род. 26 января 1987, Харбин) — китайская фигуристка, выступавшая в танцах на льду. В паре с Чжэн Сюнем становилась чемпионкой Китая, победительницей Азиатских игр (2011) и участницей Олимпийских игр (2010, 2014).

По состоянию на сентябрь 2011 года они занимали одиннадцатое место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Хуан начала заниматься фигурным катанием в четыре года. С десяти лет каталась в паре с Чжэн Сюнем, с которым провела всю соревновательную карьеру. Ушла из спорта после вторых для себя Олимпийских игр (2014). В годы выступлений, издание Жэньминь жибао называло её танцевальный дуэт с Чженом сильнейшим в стране.

Результаты

Примечания

Ссылки 

 
 Хуан Синьтун — статья в Байдупедии.

Родившиеся в Харбине
Фигуристы Китая
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2014 года